Камча́:
 Камча — название плети или кнута, в Оренбургском крае у казаков.
 Камча — одно из названий дамаста (ткани).
 Камча — название реки в Конго.